Gledić est un toponyme qui peut désigner :
les monts Gledić, une montagne du centre de la Serbie ;
Gledić, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.